Charles Viénot de Vaublanc (1721-1804) maréchal de camps français 
Vivant-François Viénot de Vaublanc (1725-1798), noble et militaire français
Vincent-Marie Viénot de Vaublanc (1756-1845), homme politique français, fils ainé du précédent
Jean-Baptiste Bernard Viénot de Vaublanc (1761-1812), militaire français, frère du précédent
Vincent-Victor Henri Viénot de Vaublanc (1803-1874), historien français, fils du précédent